La denominación Condado de Davidson puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Davidson, condado de Tennessee.
 Condado de Davidson, condado de Carolina del Norte.